Felix Kroos (1991- ), footballeur allemand ;
Toni Kroos (1990- ), footballeur allemand ;
Tyren Kroos (2000- ), joueur néerlandais de rugby à XV.